Kadem bezeichnet ein altes türkisches (osmanisches) Längenmaß.

Kadem ist der Familienname folgender Personen:

 Bilkay Öney, seit 22. Feb. 2018 verheiratete Kadem